БМ-24 (индекс ГРАУ — 8У31) — советская боевая машина реактивной системы залпового огня М-24.

История создания 

БМ-24 разрабатывалась в ГСКБ Министерства оборонной промышленности под руководством В.П. Бармина. Первые испытания опытной системы М-31А (впоследствии М24) были проведены летом 1950 года. 22 марта 1951 года боевая машина БМ-24 постановлением Совета Министров СССР №875-441сс была принята на вооружение Советской армии.

Описание конструкции 

Основной задачей боевой машины БМ-24 являлось подавление и уничтожение опорных пунктов, живой силы, укреплений, артиллерийских и миномётных батарей. Организационно боевые машины входили в бригады корпусной артиллерии. В каждом корпусе насчитывалось по 54 боевых машины БМ-24.

БМ-24 была выполнена на базе грузовика ЗИС-151, на раме которого устанавливалась артиллерийская часть. В состав артиллерийской части входили:
12 направляющих;
Фермы;
Поворотная рама;
Тумба;
Уравновешивающий механизм;
Электрооборудование;
Прицел;
Механизм вертикального наведения;
Механизм горизонтального наведения.

Во время выстрела снаряды направлялись по направляющим, которые закреплялись в ферме. Ферма выполнялась в виде сварной пространственной конструкции и закреплялась в кронштейнах поворотной рамы, образуя таким образом с направляющими качающуюся часть. В свою очередь, поворотная рама, в которой размещались качающаяся часть, прицелы, подъёмный и уравновешивающий механизмы, образовывала вращающуюся часть. На лонжеронах автомобильного шасси закреплялся надрамник, к которому приваривалась неподвижная тумба, на тумбе размещалась вращающаяся часть. Подъёмный механизм винтового типа обеспечивал вертикальные углы наведения от +10° до +50° в горизонтальном секторе ±70°, при горизонтальных углах наведения более ±25° обеспечивалась наводка по вертикали в секторе от 0 до +50°. Для снижения усилия на рукоятке механизма вертикального наведения, качающаяся часть снабжалась уравновешивающим пружинным механизмом толкающего типа. Горизонтальное наведение осуществлялось червячным механизмом горизонтального наведения. Воспламенение пороховых зарядов в реактивных снарядах производили контакт-свечи снаряда, на которые поступал ток от аккумуляторных батарей боевой машины. Сигнал о подаче тока мог подаваться с пульта из кабины машина, а также с выносного пульта из укрытия на расстоянии до 80 метров от машины. Кабина была полностью герметична и защищала экипаж от воздействия газовой струи выстрелов. Для придания устойчивости при стрельбе, а также для разгрузки задних мостов, на раме машины были установлены домкраты..

Вооружение 
В качестве основного вооружения использовались  снаряды. Кроме фугасных, в номенклатуру вооружения БМ-24 входили химические снаряды. Площадь поражения при одном залпе могла составлять до нескольких гектаров.

Состояла на вооружении:

7-й гвардейской миномётной бригады 10-й артиллерийской дивизии прорыва РВГК, 1959 год.

Модификации 
 БМ-24 (8У31) — базовый вариант на шасси ЗИС-151
 БМ-24М (2Б3) — модернизированная версия на шасси ЗИЛ-157. Изменения коснулись конструкции фермы, прицел ПГ (51-ОП-211) заменён на прицел ПГ-1 с орудийным коллиматором К-1.

Машины на базе 

 БМ-24Т — модификация на базе гусеничного тягача АТ-С
 БМ-24П — опытная модификация на базе бронетранспортёра БТР-50
 БМД-24Б — проект боевой машины с возможностью использования как старых ракет М-24, так и новых МД-24Ф и МБ-24. В качестве базы рассматривались тягачи ГТ-Л, АТ-С, объект 408 на основе АТ-Т и грузовик УралЗиС-375.

Операторы 
  — 30 БМ-24, по состоянию на 2019 год.
  — некоторое количество БМ-24, по состоянию на 2019 год.
  — 48 БМ-24 на хранении, по состоянию на 2019 год.
  — 36 БМ-24, по состоянию на 2019 год.
  — некоторое количество, по состоянию на 2019 год, было поставлено из СССР 200 единиц БМ-24 в период с 1956 по 1959 год.

Бывшие операторы 
  — 72 единицы БМ-24, поставлено из СССР в период с 1963 по 1964 год.
  — 20 единиц БМ-24, поставлено из СССР в период с 1961 по 1962 год.
  — количество и статус неизвестны
  — 50 единиц БМ-24, поставлено из СССР в период с 1961 по 1965 год.
  — 300 единиц БМ-24, поставлено из СССР в период с 1967 по 1969 год.
  — количество и статус неизвестны.

Примечания

Сноски

Литература 
 
 
 

Реактивные системы залпового огня СССР
Химическое оружие
Самоходная артиллерия по алфавиту